Такмичење у трчању на 200 метара у мушкој конкуренцији на на 20. Европском првенству у атлетици за јуниоре 2009. у Новом Саду одржано је 24. и 25. јула 2009. на Стадиону Карађорђе.

Титулу освојену у Хенгело 2007, није бранио Александер Нелсон из Уједињеног Краљевства јер је прешао у млађе сениоре.

Земље учеснице 
Учествовало је 34 такмичара из 22 земље.

  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)

Освајачи медаља

Сатница

Рекорди

Резултати

Квалификације 

Квалификације су одржане 24. јула. Такмичари су били подељени у 5 група. У полуфинале су се пласирала прва 3 из сваке групе (КВ) и 4 на основу резултата (кв).
Почетак такмичења: група 1 у 19:00, група 2 у 19:06, група 3 у 19:12, група 4 у 19:18, група 5 у 19:24.
 Ветар: група 1: +0,5 м/с, група 2: +0,9 м/с, група 3: +0,8 м/с, група 4: +0,8 м/с, група 5: +0,8 м/с.

Полуфинале 
Полуфинале је одржано 25. јула 2009. године. Такмичари су били подељени у 3 групе. У полуфинале су се пласирала прва 2 из сваке групе (КВ) и 2 на основу резултата (кв).
Почетак такмичења: група 1 у 15:45, група 2 у 15:51, група 3 у 15:57.
 Ветар: група 1: +1,8 м/с, група 2: +1,0 м/с, група 3: +0,5 м/с.

Финале 
Финале је одржано 25. јула 2009. године.
Почетак такмичења: у 18:10.
 Ветар: -0,1 м/с.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати 2009. (стране од 387 до 403)

Европско првенство у атлетици за јуниоре 2009.
Трка на 200 метара на Европском првенству у атлетици за јуниоре